Acacallis (mythologie), godin uit de Griekse mythologie.
 Acacallis (orchidee), voormalig geslacht van orchideeën.